Vernunft ist

 ein philosophischer Begriff, siehe Vernunft und Instrumentelle Vernunft

Vernunft ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Vernunft (1940–2016), deutscher Maler
 Verena Vernunft (* 1945), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Bar jeder Vernunft, Veranstaltungsort in Berlin
 Kritik der praktischen Vernunft (1788), Titel des zweiten Hauptwerks Immanuel Kants
 Kritik der reinen Vernunft (1781), erkenntnistheoretisches Hauptwerk des deutschen Philosophen Immanuel Kant